De Hungarian Darts Trophy 2021 was het eerste Europese Tour evenement van de PDC Pro Tour 2021. Het toernooi werd gehouden van 3 tot en met 5 september in Boedapest.

Het was de eerste editie van de Hungarian Darts Trophy. Het was daarmee ook het eerste toernooi dat de PDC hield in Hongarije. Het toernooi zou oorspronkelijk al plaatsvinden in 2020, maar werd geannuleerd vanwege de coronapandemie.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £140.000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2.000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld van 48 gekwalificeerde spelers bestond uit onder andere de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 28 juni 2021. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van kwalificatie-evenementen.
Danny Noppert trok zich voor aanvang van het toernooi terug vanwege het overlijden van zijn vader. William Borland trok zich terug na de tweede ronde.

Schema

Dartswedstrijd in Hongarije
Darts in 2021
PDC Pro Tour
Sportevenement in Boedapest